El término americanista puede aludir, en esta enciclopedia:

 en el ámbito de lo académico, a americanista, quien tiene interés o se especializa en los estudios sobre América o el continente americano;
 en el futbol mexicano, a americanista, lo relativo al Club América.